Tyler Biggs (né le  à Loveland, dans l'État de l'Ohio aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace et canadien.

Carrière de joueur 
Après deux saisons dans la United States Hockey League, il joint les rangs junior américain avec les États-Unis.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2008-2009 || Canadiens juniors de Toronto || LHJO ||3 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || US National Development Team || USHL ||24 ||6 ||5 ||11 ||54 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || U.S. National 17 ans || USDP ||40 ||15 ||8 ||23 ||85 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2009-2010 || U.S. National 18 ans || USDP ||13 ||1 ||1 ||2 ||6 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2010-2011 || US National Development Team || USHL ||20 ||7 ||4 ||11 ||41 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2010-2011 || U.S. National 18 ans || USDP ||55 ||19 ||12 ||31 ||161 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2011-2012 || Redhawks de Miami || NCAA || 37|| 9|| 8|| 17|| 63|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || Generals d'Oshawa || LHO || 60 || 26 || 27 || 53 || 55 || 9 || 0 || 1 || 1 || 13
|-
| 2012-2013 || Marlies de Toronto || LAH || 4 || 1 || 0 || 1 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2013-2014 || Marlies de Toronto || LAH || 57 || 7 || 2 || 9 || 39 || 3 || 0 || 0 || 0 || 4
|-
| 2014-2015 || Marlies de Toronto || LAH || 47 || 2 || 3 || 5 || 56 || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || Solar Bears d'Orlando || ECHL || 8 || 4 || 2 || 6 || 16 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Penguins de Wilkes-Barre/Scranton || LAH || 11 || 1 || 1 || 2 || 11 || 1 || 0 || 0 || 0 || 4
|-
| 2015-2016 || Nailers de Wheeling || ECHL || 2 || 1 || 0 || 1 || 16 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Wings de Kalamazoo || ECHL || 58 || 13 || 19 || 32 || 42 || 7 || 0 || 5 || 5 || 8
|-
| 2017-2018 || Wings de Kalamazoo || ECHL || 55 || 18 || 21 || 39 || 60 || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Nottingham Panthers || EIHL || 24 || 4 || 5 || 9 || 57 || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Wings de Kalamazoo || ECHL || 13 || 4 || 5 || 9 || 18 || - || - || - || - || -

Notes et références 

Naissance en avril 1993
Naissance à Cincinnati
Joueur américain de hockey sur glace
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Joueur de hockey sur glace des Redhawks de Miami
Choix de repêchage des Maple Leafs de Toronto
Joueur des Generals d'Oshawa
Joueur des Marlies de Toronto
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Penguins de Wilkes-Barre/Scranton
Joueur des Nailers de Wheeling
Joueur des Solar Bears d'Orlando (ECHL)
Joueur des Wings de Kalamazoo (ECHL)
Joueur des Nottingham Panthers